Sorbara ima više značenja:
 Sorbara (Mantova)
 Sorbara (Modena)